

Geografia 
 Diez – città tedesca della Renania-Palatinato
 Verbandsgemeinde Diez – comunità amministrativa tedesca della Renania-Palatinato
 Diez de Octubre – municipio dell'Avana

Persone 

 Dani Díez – cestista spagnolo
 Luis Díez – pallanuotista argentino
 Carlos Martínez Díez – calciatore spagnolo
 Friedrich Christian Diez – filologo tedesco
 Iban Mayo – ciclista spagnolo 
 Juan Martín Díez – generale spagnolo
 Getulio Vaca Diez – calciatore boliviano
 Lope Díez de Armendáriz – nobile spagnolo
 Francisco Diez Canseco – politico peruviano
 Rosa Díez – politica spagnola
 Wilhelm von Diez – pittore tedesco

Pagine correlate

Diaz
Dies